Il singolare femminile outdoor ai Giochi della V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono ai Giochi di Stoccolma del 1912.

Podio

Risultati

Bjurstedt sconfisse Arnheim 6-2, 6-2 nella finale 3º-4º posto vincendo il bronzo.

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade